Příjmení Laštovička má více nositelů:

 Antonín Laštovička (1898–1973), český fotbalista, reprezentant Československa
 Bohuslav Laštovička (1923–1981), český komunistický politik
 Josef Laštovička (1912–1943), český policejní inspektor, tlumočník gestapa a odbojář
 Zdeněk Laštovička (* 1935), československý politik ČSL, poslanec Sněmovny lidu